Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон има више значења:

 Општина Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику